Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Fernández e Luis Herrera che hanno battuto in finale Doug Eisenman e Dave Randall 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Scott Patridge (primo turno)
 T. J. Middleton /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Doug Eisenman /  Dave Randall (finale)
 Leonardo Lavalle /  Agustín Moreno (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1991